Черноголо́вка — город в Московской области России, наукоград. Образует муниципальное образование городской округ Черноголовка, имеет статус города областного подчинения с административной территорией.

Население —  чел. ().

География 
Расположен на реке Черноголовке (бассейн Клязьмы), в 21 км к северу от Ногинска, к северо-востоку от Москвы (в 59 км от Кремля, 43 км от МКАД, в 61 км по трассе, 56 км по прямой от Москвы).

К северу от города располагается лесной массив, а в нем городская зона отдыха вокруг так называемого Северного озера (бывший песчаный карьер, площадь акватории 13,2 га).

История и этимология 

Впервые волость Черноголовль упоминается среди прочих дворцовых сёл и волостей в духовной грамоте (завещании) великого московского князя Ивана Калиты (около 1339 г.; по другим данным, 1336 г.), написанной второй жене, княгине Ульяне, перед поездкой в Орду, в благополучном завершении которой князь не был уверен. В грамоте великокняжеский дьяк Кострома в присутствии духовных княжеских отцов — священников Ефрема, Давида и Феодосия — со слов князя вывел: «…а даю княгине своей с меньшими детьми Сурожик, Мушкову гору, Радонежское, Бели, Вора, Черноголовль…». Это была не первая поездка Ивана Калиты в Орду, и в очередной раз его одолевали тяжкие думы: дорога в ханскую Ставку казалась безвозвратной. Но ехать надо было обязательно, потому как добиться полноты власти без ярлыка на великое княжение было невозможно. Боялся он не за себя — за родных, опасался, что между ними пойдёт вражда; поэтому, собираясь в дорогу, хотел всё взвесить, всё предусмотреть.
Название волости Черноголовль образовано от личного имени Черноголов, то есть указывает на принадлежность этой местности некоему Черноголову. По местности получила название река Черноголовка, а также село Черноголовка.

Впервые упоминается как деревня Черноголовка в 1710 году. В 1956 году началось строительство филиала Института химической физики и посёлка при нём. В 1970-е годы Черноголовка стала Научным центром АН СССР.

В 1975 году Черноголовка преобразована в посёлок городского типа, а в 2001 году получила статус города. В 2008 году Черноголовке присвоен статус наукограда.

В 1999 году по приказу Черноголовских властей было создано своё телевидение, которое было запущено 1 мая того же года. Канал по воспоминаниям очевидцев назывался ЧТК (Черноголовский Телевизионный Канал). Вещание на данном телеканале было отведено в вечернее время, а именно с 18:00 до 21:00, вещал только по пятницам, субботам и воскресениям. Показывали в основном новости, повторы программ с других каналов, мультфильмы и др. Но из-за низкого рейтинга и нехватки материала, канал был отключён 1 апреля 2000 года не довещав и года. 

В 2012 году на выборах в мэры города победил представитель научной интеллигенции — чл.-кор. РАН В. Ф. Разумов, подавший в отставку до окончания срока правления.

Население 

Основным населением Черноголовки в момент основания была научная интеллигенция. В настоящее время её доля стремительно сокращается, составляя около 25 % в 2012 г. Это происходит как вследствие роста «ненаучной» части населения, так и вследствие трудностей финансирования научных учреждений РАН, что приводит к трудовой миграции в близлежащую Москву.

Территориальное устройство 
Черноголовка административного деления не имеет.

В составе города традиционно выделяются: институты (северная часть города), центральная часть, микрорайон «Заречье» (новый микрорайон к юго-востоку от центральной части, появившийся всего несколько лет назад, активно ведётся жилищное строительство, ул. Береговая), коттеджный район «Солнечная поляна» (к востоку от мкр. «На береговой»), микрорайон «Луговой» (к юго-западу от центральной части), «деревня Черноголовка» или частный сектор (к югу от центральной части) и промышленная зона («23-й километр») — самая южная часть города, практически вплотную прилегающая к Московскому Малому кольцу и территории в/ч 58172 (пос. Макарово или «Ногинск-4»), входящей в состав Муниципального образования «Городской округ Черноголовка».

При этом часть (площадью около 15,5 га) промышленной зоны «23-й километр» при выделении городского округа Черноголовка из состава бывшего Ногинского района в 2005 году была оставлена номинально в составе Ногинского района и за пределами городской черты Черноголовки (она окружает этот участок с севера, запада и юга); этими промышленными предприятиями являются завод по производству минеральной воды (2,4 га), завод по производству ликёро-водочной продукции (3,1 га), спиртохранилище (2,3 га), пивоваренный завод (7,2 га) и подъездные пути железной дороги (0,4 га), адресные ориентиры им задаются «Ногинский район, 5,5 км северо-западнее с. Ямкино, промышленная зона Ногинск-23, промплощадка № 1», тем не менее в рекламе продукция указанных предприятий указывается как произведённая в Черноголовке.

Наука 

Градообразующими предприятиями Черноголовки являются предприятия научно-производственного комплекса — Научного центра РАН в Черноголовке (НЦЧ РАН). Научный центр Российской академии наук в Черноголовке создан в 1956 году и объединяет научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы, подведомственные РАН: 7 научно-исследовательских институтов Российской Академии наук, ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения», Федеральное Государственное унитарное предприятие Научно-технологический центр (НТЦ) «Электронтех» РАН, Федеральное Государственное унитарное предприятие «Управление эксплуатации Научного центра РАН в Черноголовке» (ФГУП "Управление эксплуатации НЦЧ РАН), ряд других. Среднесписочная численность работающих в учреждениях и на предприятиях НЦЧ РАН — 4,9 тыс. чел.

Учреждения Российской академии наук:
 институты
 Институт физики твёрдого тела РАН (ИФТТ РАН),
 Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН (ИТФ РАН),
 Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН),
 Институт экспериментальной минералогии РАН (ИЭМ РАН),
 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН),
 Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (ИПТМ РАН),
 Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН),
 Филиал Института энергетических проблем химической физики имени В. Л. Тальрозе РАН (ИНЭПХФ РАН им. В. Л. Тальрозе),
 Научно-экспериментальная база «Черноголовка» Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН,
 Лаборатория Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского,
 Отдел прикладных сетевых исследований Научного центра РАН в Черноголовке,
 Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН (производство телекоммуникационной аппаратуры и др.).
 Научно-технологический центр «Электронтех» РАН.

В составе Научного центра в Черноголовке РАН работают 22 членов-корреспондентов РАН, докторов наук — 259, кандидатов наук — 653 человека. Всего численность сотрудников центра (включая учреждения социальной сферы) — 4 891 человек.

Обсуждая уровень проводимых в Черноголовке научных исследований, уместно сослаться на мнение академика Ж. И. Алфёрова, который отмечал: «… Два питомца Московского физико-технического института, в недавнем прошлом российские граждане Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию по физике за открытие нового углеродного материала — графена. На его основе уже создан миниатюрный транзистор, работающий при комнатной температуре. Своё становление как научные работники они получили в Институте физики твёрдого тела в Черноголовке. Теперь работают в Манчестере.»

В городе развита новаторская деятельность.

 Направления научных исследований
Основные направления исследований:
 химическая физика процессов горения и взрыва, образования и модификации полимеров, биологических процессов и систем,
 кинетика и механизм сложных химических реакций,
 физика конденсированных сред,
 современное материаловедение,
 теоретическая и математическая физика,
 физические проблемы микро- и наноэлектроники,
 чистые вещества и материалы электронной техники,
 твёрдопламенное горение и самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС),
 дизайн лекарственных веществ,
 разработка теоретических основ для поисков месторождений полезных ископаемых.

Образование 
В Черноголовке функционируют пять средних общеобразовательных школ, из которых три муниципального подчинения: МОУ СОШ № 82 (с 1962 года, с 2008 года в состав школы вошла начальная школа № 79), МОУ СОШ № 75 (с 1980 года), МОУ СОШ «Веста» (с 1993 года) и две негосударственные общеобразовательные организации: АНОО "Новая Черноголовская школа" (с 2017 года, учредитель - АО Фирма "Август") и Частное учреждение "Некоммерческое образовательное учреждение "ШколЯр" (с 2013 года). 

Среди учеников и выпускников школ № 82 и № 75 более десятка победителей Всероссийских и Международных Олимпиад школьников по физике, химии, математике, астрономии.

Высшее образование представлено только гуманитарным негосударственным ВУЗом — Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП).

Институты РАН обладают лицензиями для обучения в аспирантуре и докторантуре.

При ИФТТ РАН, ИТФ РАН, ИПХФ РАН и ИПТМ РАН открыты базовые кафедры Московского физико-технического института, МГУ, и факультета физики ВШЭ.

Школа искусств, спортивная школа.

Экономика 
Помимо научно-производственных предприятий в городе базируются следующие крупные предприятия: компания АО Фирма Август (крупнейший российский производитель и разработчик химических средств защиты растений), концерн «ОСТ» (хотя его заводы находятся за городской чертой — см. Территориальное устройство) — производитель спиртных и безалкогольных напитков,  производство лимонадов которого делает Черноголовку .

Культура 
 Дом учёных Научного центра Российской академии наук.
 27-28 июня 1987 года в Черноголовке был проведён один из наиболее значимых рок-фестивалей в СССР — Первый Всесоюзный рок-фестиваль. Среди наиболее выдающихся участников фестиваля были группы «Ноль», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус», «Цемент», «Нате!», Александр Башлачёв и другие.
 Государственный военно-технический музей (в селе Ивановское).

Транспорт 
Черноголовка имеет регулярное автобусное сообщение с Москвой (автобусы № 320 Москва — Черноголовка, № 360 Москва — Дуброво от станции метро «Щёлковская» с Московского автовокзала, время в пути от 50 минут (при отсутствии пробок) до 2-3 часов (интервал рейсов 15—30 мин., вечером — 1 час), из Черноголовки с 5:00 до 22:30, из Москвы с 06:00 до 24:00), с Ногинском (№ 24, № 24э, № 25, средний интервал рейсов около 1 ч), автобусы в Дуброво (№ 360), Макарово и Ивановское (№ 73), Фряново (маршрутка № 31). Есть внутригородской кольцевой маршрутный автобус (№ 1Ч). Функционируют внутригородские и междугородние такси.

Проездом через Черноголовку ходят также автобусы Москва—Киржач и Москва—Кольчугино, которые официально не останавливаются в городе (неофициально останавливаются не на автовокзале, а «на кольце» — пересечении Институтского проспекта и улицы Центральной).

Спорт 
Ежегодно проводятся соревнования по лыжам, футболу, хоккею, плаванию, баскетболу, теннису, биатлону, детской аэробике, скалолазанию, художественной гимнастике «Майские Ласточки», волейболу. Чемпионка Уимблдона и Открытого чемпионата США 2010 года в парном разряде (с 2008 года представляет Казахстан) Ярослава Шведова тренировалась в школьные годы в Черноголовской секции большого тенниса.

Рейтинг Черноголовки 
По результатам подсчёта рейтинга муниципальных образований Подмосковья за 1-й квартал 2019 г., проведённого Министерством экономики и финансов Московской области по 50 показателям, Черноголовка заняла предпоследнее 59-е место при уровне удовлетворённости населения деятельностью органов власти 44 % (46-е место), опередив г.о. Волоколамский.

Города-побратимы 
  — Нойбиберг, Германия

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
 Моя Черноголовка, моя Русса, моя Русь — авторская страница краеведа М. С. Дроздова на сайте «Богородское краеведение»
 Карта транспорта Черноголовки на сайте ГУП МО «Мострансавто»
 Карта города и городского округа
 Музыкальная жизнь города

Черноголовка
Населённые пункты городского округа Черноголовка
Наукограды
Города, основанные в XX веке